Ilha de Santana (distrito), no Amapá
 Ilha de Santana (Maranhão)
 Ilha de Santana (Rio Grande do Norte)